Full Throttle (гра, 1987) — гра 1984 року.
Full Throttle (гра, 1995) — гра 1995 року.
Charlie's Angels: Full Throttle — американський фільм.